Премия имени Н. К. Кольцова — научная награда Российской академии наук. Присуждается Отделением физико-химической биологии (ОФХБ) Российской академии наук за выдающиеся работы в области молекулярной генетики.

Премия названа в честь выдающегося советского и русского биолога и генетика, автора идеи матричного синтеза, академика Николая Константиновича Кольцова (1872—1940).

Награждённые учёные 

 1994 — член-корреспондент РАН Л. И. Корочкин — за цикл работ «Молекулярно-генетические механизмы клеточной детерминации и дифференцировки»
 1997 — член-корреспондент РАН С. В. Разин — за цикл работ «Ядерный матрикс и пространственная организация хромосомной ДНК»
 2000 — академик И. Ф. Жимулёв, доктора биологических наук Е. С. Беляева и В. Ф. Семешин — за цикл работ «Молекулярно-генетическая организация политенных хромосом»
 2003 — доктор биологических наук Г. В. Лопашов — за серию работ по разработке метода пересадки ядер и изучению механизмов индукции в эмбриогенезе
 2006 — доктор биологических наук Н. А. Чуриков — за серию работ «Организация генома: анализ генов, мобильных элементов, структур ДНК, РНК и хромосом»
 2009 — академик Ю. В. Ильин — за серию работ «Механизмы перемещения мобильных элементов эукариот»
 2012 — член-корреспондент РАН С. Г. Георгиева, доктор биологических наук А. Н. Краснов и кандидат биологических наук А. Г. Степченко — за цикл работ «Изучение механизмов регуляции экспрессии генов»
 2015 — кандидаты биологических наук А. Н. Бончук, О. В. Кырчанова и О. Г. Максименко — за цикл работ «Структура инсуляторных белков и их участие в механизмах организации эукариотического генома»
 2018 — доктор биологических наук А. И. Калмыкова — за цикл работ «Роль коротких РНК в защите целостности генома и в поддержании теломер»
 2021 — доктора биологических наук С. А. Демаков, В. А. Трифонов и Г. В. Похолкова за цикл работ «Молекулярно-генетическая организация хромосом и геномов животных».

Примечания

Ссылки 
 Информация о Премии имени Н. К. Кольцова на сайте РАН  

Кольцова
Кольцова
Генетика
 
Награды по алфавиту